Stati Uniti d'America
 Burr Oak – census-designated place della contea di Winneshiek, Iowa
 Burr Oak – città della Contea di Jewell, Kansas
 Burr Oak – villaggio della Contea di St. Joseph, Michigan
 Burr Oak – township della Contea di St. Joseph, Michigan